Хоц () — немецкая фамилия. Известные носители: 

 Хоц, Джордж Френсис (род. 1989) — американский хакер.
 Хоц, Кенни (род. 1967) — канадский сценарист, режиссёр, актер, продюсер и фотограф.
 Хубер-Хоц, Аннемария (1948—2019) — швейцарский политик.

См. также 
 «Великая ярость Филиппа Хоца» — пьеса Макса Фриша.